Niemcy:
 Kalenborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Kalenborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Heinz Kalenborn – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Kalenborn-Scheuern